Het WTA-tennistoernooi van Estoril (officieel Estoril Open) van 2012 vond plaats van 30 april tot en met 5 mei 2012 in de Portugese plaats Estoril. Het was de 16e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Estoril 2012. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Samenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster Anabel Medina Garrigues was als derde geplaatst – zij kwam niet verder dan de tweede ronde. De als eerste geplaatste Roberta Vinci werd in de halve finale verslagen door de latere winnares. Het zesde reekshoofd Kaia Kanepi uit Estland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Spaanse Carla Suárez Navarro in drie sets, nadat Suárez Navarro tweemaal op matchpoint stond in de tiebreak van de tweede set. Kanepi wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Estoril op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-toernooizege, de tweede van dit jaar. Tot op dat moment was zij de enige speelster uit Estland die een WTA-titel won.

Dubbelspel – Het als eerste geplaatste Russische team Maria Kirilenko / Nadja Petrova had zich voor het toernooi moeten afmelden wegens Kirilenko's enkelblessure. Titelhoudster Alisa Klejbanova nam evenmin aan het toernooi deel. Medetitelhoudster Galina Voskobojeva bereikte samen met Jaroslava Sjvedova de finale. Het ongeplaatste duo Chuang Chia-jung en Zhang Shuai won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste Kazachse koppel Jaroslava Sjvedova en Galina Voskobojeva na een match-tiebreak. Het was de eerste gezamenlijke titel voor Chuang en Zhang. De Taiwanese Chuang bezat al achttien eerdere titels; voor de Chinese Zhang was het de tweede maal.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Estoril 2012
Estoril